Qushui bezeichnet:

 Qüxü (chinesisch Qushui, 曲水县), Kreis der Stadt Lhasa im Autonomen Gebiet Tibet
 Qüxü (Großgemeinde) (chinesisch Qushui, 曲水镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis im Autonomen Gebiet Tibet
 Qushui (Jialing) (曲水镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qushui (Jiangcheng) (曲水镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jiangcheng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Qushui (Liangping) (曲水乡), Gemeinde im Stadtbezirk Liangping in der chinesischen Stadt Chongqing